Санта-Перпетуа-де-Могода ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 15,7 км². Население — 25191 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Санта Перпетуа мартир.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 deMogoda.cat — Comunitat virtual de Santa Perpètua de Mogoda

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны